Csen Csen (?–235), han-kori politikus
 Csen Csen (陈箴, 1955–2000), kínai-francia művész
 Csen Csen (陈珍, 1963), kínai kézilabdázó
 Csen Csen (陳真), fiktív harcművész, többek között Bruce Lee és Jet Li is alakította
 Csen Csen, kínai orvos, a Dr. Chen Patika termékek megalkotója